Но́вая Дере́вня (неофиц. также , до 1946 года — Альт-Гертлаукен ), — посёлок в Полесском районе Калининградской области.

Название 
До 1945 года носила название Alt Gertlauken. Чуваши, составляющие 98 % населения, до недавнего времени называли деревню Кĕртлауккĕн.

Население 

 Национальный состав
После войны большинство жителей деревни составляли чуваши.

Примечания 

Населённые пункты Полесского района (Калининградская область)